Fernando Gómez peut désigner : 
Fernando Gómez García dit « El Gallo » (1847-1897), un matador espagnol.
Rafael Gómez Ortega dit « El Gallo » (1882-1960),  un matador espagnol.
Fernando Gómez Colomer (1965-), un ancien footballeur espagnol.